|-
| 136601 - || || 19 de març de 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136602 - || || 19 d'abril de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136603 - || || 15 d'agost de 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 136604 - || || 19 d'agost de 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 136605 - || || 17 de setembre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136606 - || || 9 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136607 - || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136608 - || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136609 - || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136610 - || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136611 - || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136612 - || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136613 - || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136614 - || || 9 de novembre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136615 - || || 8 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136616 - || || 11 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136617 - || 1994 CC || 3 de febrer de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136618 - || || 15 de febrer de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136619 - || || 8 de febrer de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136620 - || 1994 JC || 4 de maig de 1994 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| 136621 - || || 5 de maig de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136622 - || || 10 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136623 - || || 10 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136624 - || || 10 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136625 - || || 10 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136626 - || || 12 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136627 - || || 12 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136628 - || || 12 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136629 - || || 12 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136630 - || || 11 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136631 - || || 12 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136632 - || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136633 - || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136634 - || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136635 - || || 5 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136636 - || || 5 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136637 - || || 28 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136638 - || || 25 de gener de 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136639 - || || 1 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136640 - || || 1 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136641 - || || 1 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136642 - || || 24 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136643 - || || 2 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136644 - || || 26 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136645 - || || 27 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136646 - || || 27 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136647 - || || 28 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136648 - || || 2 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136649 - || || 4 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136650 - || || 25 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136651 - || || 26 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136652 - || || 22 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136653 - || || 23 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136654 - || || 23 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136655 - || || 30 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136656 - || || 22 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136657 - || || 22 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136658 - || || 24 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136659 - || || 25 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136660 - || || 27 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136661 - || || 26 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136662 - || || 17 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136663 - || || 22 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136664 - || || 22 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136665 - || || 28 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136666 - || 1995 SE || 17 de setembre de 1995 | Kleť || Kleť
|-
| 136667 - || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136668 - || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136669 - || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136670 - || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136671 - || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136672 - || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136673 - || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136674 - || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136675 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136676 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136677 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136678 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136679 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136680 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136681 - || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136682 - || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136683 - || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136684 - || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136685 - || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136686 - || || 23 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136687 - || || 23 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136688 - || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136689 - || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136690 - || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136691 - || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136692 - || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136693 - || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136694 - || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136695 - || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136696 - || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136697 - || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136698 - || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136699 - || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136700 - || || 21 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-|}

6